Elektrizace může být:

 synonymum pro elektrování tělesa – nabíjení těles (zvláště izolátorů) elektrickým nábojem, např. účinkem tření
 synonymum pro elektrifikaci železnice, tedy vybavení železniční infrastruktury pro elektrickou trakci, v odborné literatuře časté

Reference